Gaier ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Gaier (1928–2002), deutscher Mathematiker
 Enzo Gaier (* 2002), österreichischer Schauspieler
 Hans Gaier (1902–1945), NS-Leiter der Polizeistation in Kielce
 Lino Gaier, österreichischer Schauspieler
 Reinhard Gaier (* 1954), deutscher Richter am Bundesverfassungsgericht
 Ted Gaier (* 1964), deutscher Musiker
 Ulrich Gaier (* 1935), deutscher Literatur- und Kulturwissenschaftler
 Zita Gaier (* 2006), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Gayer
 Geyer (Begriffsklärung)
 Geier